Andreychuk ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Andreychuk (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Raynell Andreychuk (* 1944), kanadische Politikerin